Сухая Рельня — название рек в Саратовской области России:

 Сухая Рельня (приток Жилой Рельни)
 Сухая Рельня (приток Медведицы)

См. также 
 Жилая Рельня